

Кезенешть () — місто у повіті Яломіца.
 Кезенешть () — комуна у повіті Мехедінць.
 Кезенешть () — село у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Кезенешть.
 Кезенешть () — село у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Ваца-де-Жос.
 Кезенешть () — село у повіті Олт. Входить до складу комуни Вергуляса.
 Кезенешть () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Гіорою.
 Кезенешть () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Мілкою.
 Кезенешть () — село у повіті Васлуй. Адміністративно підпорядковується місту Негрешть.
 Кезенешть () — село у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Римніку-Вилча.

Кезенешть () — село у Теленештському районі.